Die Abkürzung HST steht für:

 Hagener Straßenbahn AG, das Nahverkehrsunternehmen der Stadt Hagen
 Harmonized Sales Tax, Verkaufssteuer in manchen Kanadischen Provinzen
 Harnstoff
 Hawaiian Standard Time, eine Zeitzone (UTC−10)
 Hebe-Schiebe-Tür, eine spezielle Bauart von Fenstertüren
 Helsingfors stads trafikverk, der Verkehrsbetrieb der Stadt Helsinki
 High-speed telegraphy, Hochgeschwindigkeitstelegrafie, siehe Schnelltelegrafie
 High Speed Train, britischer Hochgeschwindigkeitszug (HST125)
 Hochschulteam, ein Angebot der Bundesagentur für Arbeit
 Horber Schienen-Tage, verkehrspolitische Fachtagung
 Horizontal Stabilizer Tank
 Hubble Space Telescope, dt. Bezeichnung Hubble-Weltraumteleskop
 Hunter Stockton Thompson, amerikanischer Journalist (Begründer des Gonzo-Journalismus) und Schriftsteller
 Harry S. Truman (1884–1972), US-amerikanischer Politiker, 33. Präsident der USA
 Stralsund (Hansestadt) im Landkreis Vorpommern-Rügen (Kfz-Kennzeichen)
 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund (Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt)
 Heilbronner Stimme, Tageszeitung

Die Abkürzung Hst steht für:
 Haltestelle

Die Abkürzung hst steht für:
 hora sine tempore, siehe Akademische Zeitangabe

Abkürzung